В соревнованиях по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2018 года смогут принять участие 120 спортсменов, которые будут соревноваться в восьми дисциплинах. Каждая страна может быть представлена не более чем 5 мужчинами и 5 женщинами.

Правила квалификации 
Все олимпийские квоты будут распределены по итогам четырёх этапов Кубка мира 2017/2018. По результатам квалификации для участия в Играх будут допущены 8 сильнейших сборных в зачёте эстафет. Эти сборные получат право заявить для участия в Играх по 5 спортсменов. Оставшиеся 20 квот у мужчин и женщин будут распределены согласно индивидуальным результатам на этапах Кубка мира, но не более 3 от одной страны. В каждой дисциплине одна страна может быть представлена не более, чем 3 спортсменами. Для каждой дисциплины установлены максимально возможное число спортсменов, которые смогут выступить в ней.

Максимальные квоты

Квалификационный период

Возрастные ограничения
Для спортсменов, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 30 июня 2002 года.

Квалифицированные страны 
Хозяевам Игр гарантирована максимальная квота.

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Распределение квот 

Квалификация на зимние Олимпийские игры 2018